Floscularia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Cuvier 1798. Floscularia ingår i familjen Flosculariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Floscularia